BYI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Burley Municipal, Burley (Idaho), Stati Uniti